Tukwila peut faire référence à :
 Tukwila, une ville du comté de King dans l'État de Washington aux États-Unis,
 Tukwila, un processeur de la famille Intel Itanium 2 prévu à la vente en 2008,